Plusieurs navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Seattle :
 l', un  croiseur cuirassé lancé en 1905 ;
 l', un  lancé en 1968.

Seattle